Эрик Крэмер (, род. 6 ноября 1964) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1987 году. Выступал за команды «Атланта Фалконс», «Детройт Лайонс», «Чикаго Беарз», «Сан-Диего Чарджерс».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока.

Игроки в американский футбол США
Игроки «Атланта Фэлконс»
Игроки «Детройт Лайонс»
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Сан-Диего Чарджерс»